

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Brano“ beginnt.

Brano 



Branon 
 Branoner, Ingeburg (* 1934), deutsche Liedtexterin
 Branoner, Wolfgang (* 1956), deutscher Politiker (CDU), Manager und Berater

Branov 
 Branovaczky, Gustav von (1850–1935), siebenbürgischer Arzt und Medizinforscher, Augenheilkundler, Direktor des Städtischen Spitals und Stadtphysikus von Kronstadt
 Branović, Pavle, Groß-Župan